Уссурі́йський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах Росії. Назва — на честь річки Уссурі на Далекому Сході.

Уссурійський провулок — колишня назва провулку Зеленого Клину у місті Київ.

Уссурійський провулок — провулок у місті Новоросійськ.
 Уссурійський провулок — провулок у місті Новосибірськ.
 Уссурійський провулок — провулок у місті Улан-Уде.
 Уссурійський провулок — провулок у місті Чита.

Провулки